Конёнков — фамилия; имеет женскую форму Конёнкова.
 Конёнков, Сергей Тимофеевич (1874—1971) — русский и советский скульптор.
 Конёнкова, Маргарита Ивановна (девичья фамилия Воронцо́ва; 1895—1980) — советская разведчица, жена известного скульптора, Сергея Конёнкова.